Дивізія А 1955 — 38-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Флакера (Плоєшті) змінив назву на Енергія.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1955
Румунія
1955 у румунському спорті